Bouhans ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bouhans im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
Bouhans-et-Feurg im Département Haute-Saône
Bouhans-lès-Lure im Département Haute-Saône
Bouhans-lès-Montbozon im Département Haute-Saône